Tiefenbach kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Tiefenbach, Hunsrück, kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Tiefenbach, Nittenau, ort i Oberpfalz, Bayern, 
 Tiefenbach, Landshut, kommun i Niederbayern, Bayern, 
 Tiefenbach, Cham, kommun i Oberpfalz, Bayern, 
 Tiefenbach, Biberach, kommun i Baden-Württemberg, 
 Tiefenbach, Passau,  kommun i Niederbayern, Bayern, 
 Tiefenbach, Striegistal – tidigare kommun i Striegistal, Sachsen,